Taghzout se poate referi la:
Taghzout, localitate în provincia Bouira, Algeria
Taghzout, localitate în provincia El Oued, Algeria